Le barma ou baguirmi (également écrit bagirmi) est une langue de la branche soudanique centrale des langues nilo-sahariennes, parlée au Tchad par la population barma.

Écriture

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 

Langue soudanique centrale
Langue au Tchad
Inventaire de langues